Tenisový turnaj ATP Open 13 2009 se konal ve dnech 16. – 22. února ve francouzském Marseille v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 576,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2009
ATP World Tour 2009